Зоя Семёновна Поджио (31.12.1910, , Российская империя — 1995, , Россия) — советская актриса театра. Заслуженная артистка Казахской ССР (1956). награждена орденом Трудового Красного Знамени (1960).

Биография 
Зоя Семёновна Поджио родилась в 1910 году в городе Москва.

Трудовую деятельность начала в 1938 году в драматическом театре г. Хорезма Узбекистана.

С 1939 по 1942 годы — актриса Усть-каменогорского областного драматического театра.

С 1942 по 1945 годы — актриса Рубцовский городской драматический театр (Алтайский край).

С 1945 года — актриса Павлодарского областного драматического театра им. А. П. Чехова, и всю жизнь работала в этом театре.

Сыграла более 150 различных ролей, среди которых: Розалия Павловна («Клоп» В. Маяковского), Сергеевна («В день свадьбы» В. Розова), Настасья Петровна («Женитьба Белугина» А. Островского), Светлова («Глеб Космачёв» М. Шатрова), Кормилица («Ромео и Джульетта» В. Шекспира), Мачеха («Хрустальный башмачок» Т. Габбе), жена Берсенева («Разлом» Б. Лавренёва), Домна Пантелеевна («Таланты и поклонники» А. Островского), Алехина («Шестеро любимых» А. Арбузова), Белиса («Изобретательная влюблённая» Лопе де Вега), Лу Ши-Пин («Ураган» Цао Юя), Лагутина («Мать своих детей» А. Афиногенова) и др.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Казахской ССР (1956) — за заслуги в искусстве советского и казахского театра.
 Орден Трудового Красного Знамени (7 марта 1960)
 Награждена несколькими медалями и др.
 Награждена Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970) и др.

Ссылки

Примечания 

Персоналии:Павлодарский драматический театр имени А. П. Чехова
Заслуженные артисты Казахской ССР
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР